Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 september 2014.

Vrouwen 09